Les élections cantonales françaises de 1877 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-1 

Charles Lamarque est candidat au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton de Landerneau 

Pierre Foullioy (Légit.) élu depuis 1871 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Lesneven 

*sortant

Canton d'Ouessant 

Aimé Reynaud (Légit.) élu en 1871 est mort en 1876. Octave Didelot (Légit.) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Ploudiry 

*sortant

Canton de Saint-Renan 

Frédéric Tissier (père) (Rép.mod) meurt en 1873 . Son fils Frédéric Tissier (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit. Il démissionne en 1876, Charles-Marie de Kervasdoué (Légit.) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Quimper 

Jean-René Bolloré (Légit.) élu depuis 1871 ne se représente pas (il obtient tout de même ).

*sortant

Canton de Briec 

Pierre-Paul de La Grandière (Légit.) élu depuis 1871 est mort en 1876. Jean Bozec (Légit.) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Douarnenez 

Auguste Halna du Fretay (Légit.) fut conseiller général de 1852 à 1871.

*sortant

Canton de Plogastel-Saint-Germain 

Louis de Carné (Légit.) élu depuis 1852 est mort en 1876. Pierre-Jean Daniel (Légit.) est élu lors de la partielle qui suit.

*sortant

Canton de Scaër 

*sortant

Canton de Morlaix 

*sortant

Canton de Landivisiau 

*sortant

Canton de Plouigneau 

*sortant

Canton de Sizun 

*sortant

Canton de Taulé 

*sortant

Canton de Châteaulin 

*sortant

Canton de Châteauneuf-du-Faou 

Mr Guyonvarch et Mahé sont candidats au conseil d'arrondissement.

*sortant

Canton du Faou 

*sortant

Canton d'Huelgoat 

*sortant

Canton de Quimperlé 

*sortant

Canton de Pont-Aven 

Joseph de Mauduit de Kervern (Légit.) élu depuis 1871 ne se représente pas.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1877